Banaszak ist der Familienname folgender Personen:

 Bogusław Banaszak (1955–2018), polnischer Jurist
 Felix Banaszak (* 1989), deutscher Politiker
 Maciej Banaszak (* 1975), polnischer Politiker
 Piotr Banaszak (* 1964), polnischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Banaschak